DSP, acrònim anglès d'analog signal processing, processament de senyals digitals en català 
 DSP, acrònim anglès d'analog signal processor, processador de senyals digitals en català 
 DSP, acrònim de dret de subscripció preferent
 DSP Media, companyia sud-coreana d'entreteniment